Queue blanche désigne :

Technologie 
Queue blanche, avion produit mais non commercialisé et vendu auprès de clients ;

Zoologie 
 Oiseaux
 Alouette à queue blanche (Mirafra albicauda)), oiseau ;
 Bulbul à queue blanche (Baeopogon indicator), passereau africain ;
 Buse à queue blanche (Geranoaetus albicaudatus), rapace ;
 Campyloptère à queue blanche (Campylopterus ensipennis), colibri ;
 Élanion à queue blanche (Elanus leucurus), rapace américain ;
 Ermite à queue blanche (Threnetes leucurus), colibri sud-américain ;
 Gérygone à queue blanche (Gerygone fusca), passereau australien ;
 Hirondelle à queue blanche (Hirundo megaensis), oiseau éthiopien ;
 Inca à queue blanche (Coeligena phalerata), colibri colombien ;
 Iora à queue blanche (Aegithina nigrolutea), oiseau ;
 Lagopède à queue blanche (Lagopus leucura), oiseau nord-américain ;
 Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla), rapace ;
 Trogon à queue blanche (Trogon viridis), oiseau sud-américain ;
 Vanneau à queue blanche (Vanellus leucurus), oiseau ;

 Mammifères
 Cerf à queue blanche de Colombie (Odocoileus virginianus leucurus), cerf des États-Unis ;
 Dunnart cendré à queue blanche (Sminthopsis granulipes), souris marsupiale australienne ;
 Ichneumia albicauda, mangouste ;
 Lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus), lapin américain.